Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 734 dans le monde.

 Route nationale 734 en France